

Новиця — село Калуського району Івано-Франківської області

Новиця — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новиця — село в гміні Устя-Горлицьке Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Новиця — село в гміні Вільчента Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства